Sunset Park Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Sunset Park Historic District (Brooklyn, New York), NRHP-ID: 88001464
 Sunset Park Historic District (Wilmington, North Carolina), NRHP-ID: 03001265